Название:
 Целозия серебристая — растение из семейства амарантовых (Amarantaceae),
 Клавулина гребенчатая — гриб из семейства Clavulinaceae.